Rothenburg steht für:
 Rothenburg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rothenburg (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Herren von Rothenburg, schwäbisch- / fränkisches Adelsgeschlecht, dass sich nach Rothenburg ob der Tauber benannte
 Rothenburg (Münster), Geschäftsstraße in Münster

Rothenburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

— Orte und Gemeinden:
 Rothenburg ob der Tauber, Stadt im Landkreis Ansbach in Franken
 Rothenburg/O.L., Stadt im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Rothenburg (Saale), Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis in Sachsen-Anhalt
 Rothenburg LU, Gemeinde im Kanton Luzern
 Rothenburg (Krugsdorf), Ortsteil der Gemeinde Krugsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

— historisch:
 Červená Hora, Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Červený Hrádek, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Czerwieńsk (ehemals Rothenburg a. d. Oder im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), eine Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen
 Rostarzewo (ehemals Rothenburg a. d. Obra im Landkreis Wollstein, Provinz Posen bzw. Wartheland), ein Dorf und ehemalige Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Rougemont-le-Château, Gemeinde im Département Territoire de Belfort, Frankreich

— Burgen und Schlösser:
 Ansitz Rothenburg, kleines Schloss in Graz, Steiermark
 Burg Rothenburg ob der Tauber, Bayern
 Rothenburg (Thüringen), Burgruine bei Steinthaleben im Kyffhäuserkreis in Thüringen
 Rothenburg (Lothringen), Burgruine bei Philippsbourg im Canton Bitche, Département Moselle, Frankreich
 Rothenburger Turm, ehemaliger Bergfried der Braunschweiger Landwehr in Niedersachsen
 Burg Rothenburg (Bodensee), abgegangene Burg bei Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Burg Rothenburg (Saale), abgegangene Wallburg bei Rothenburg an der Saale in Sachsen-Anhalt
 Burg Červená Hora, in Ostböhmen, Tschechien
 Schloss Rotenburg, Hessen
 Gut Rothenburg, Nordrhein-Westfalen

— Berge:
 Rothenburg (Hattgenstein), Berg mit Aussichtsturm im Hunsrück bei Hattgenstein, Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Rotenburg
 Rottenburg
 Rothenberg (Begriffsklärung)
 Rotenberg
 Rohtenburg
 Rodenburg
 Rotburger
 Rothenbürg
 Rotenburger
 Rothenburger